Trifa este un nume de familie românesc care se poate referi la:

 Iosif Trifa
 Valerian Trifa

Vezi și 
 Trifu (nume)
 Trifești (dezambiguizare)
 Trifănești (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Nume de familie din Transilvania